O termo Ontário (do iroquês skanadario, "lago bonito" ou "água brilhante") aplica-se a:
 Ontário, a província mais populosa do Canadá
 Lago Ontário, um dos cinco Grandes Lagos entre o Canadá e os Estados Unidos e origem do termo como topónimo
 Estados Unidos:
 Ontario, Califórnia
 Aeroporto Internacional de Ontário, Califórnia
 Ontário, Nova Iorque
 Condado de Ontário, Nova Iorque
 Ontário, Ohio
 Ontário, Oregon

Desambiguação